Die National League Division Series 2018 (NLDS) findet zwischen dem 4. und dem 10. Oktober 2018 statt und ist Teil der Postseason der MLB-Saison 2018. Mit ihr wird ermittelt, welche beiden Teams in der National League Championship Series 2018 gegeneinander antreten. Es handelt sich um zwei Best-of-Five-Serien, an denen die Sieger der drei Divisionen der National League sowie der Gewinner des Wildcard-Games teilnehmen. Die Serie wird im Modus 2-2-1 gespielt, sprich das besser gesetzte Team hat in den Spielen 1, 2 und 5 Heimrecht.

Die Paarungen lauteten:
 (1) Milwaukee Brewers (Central Division Champion, 96–67) gegen Colorado Rockies (Wild Card Gewinner, 91–72)
 (2) Los Angeles Dodgers (West Division Champion, 92–71) gegen (3) Atlanta Braves (East Division Champion, 90–72)

Weg in die Division Series und weiterer Verbleib 
Siehe Hauptartikel: MLB 2018, ALWC 2018, NLWC 2018, ALDS 2018, ALCS 2018, NLCS 2018, World Series 2018

Die Postseason 2018 hat sich wie folgt entwickelt.

Ergebnisübersicht

Milwaukee Brewers gegen Colorado Rockies

Los Angeles Dodgers gegen Atlanta Braves

Milwaukee Brewers gegen Colorado Rockies

Spiel 1 
4. Oktober 2018, 16:07 EDT im Miller Park in Milwaukee, Wisconsin

Spiel 2 
5. Oktober 2018, 16:15 EDT im Miller Park in Milwaukee, Wisconsin

Spiel 3 
7. Oktober 2018, 16:37 EDT im Coors Field in Denver, Colorado

Los Angeles Dodgers gegen Atlanta Braves

Spiel 1 
4. Oktober 2018, 20:37 EDT im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 2 
5. Oktober 2018, 21:37 EDT im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 3 
7. Oktober 2018, 20:07 EDT im SunTrust Park in Atlanta, Georgia

Spiel 4 
8. Oktober 2018, 20:07 EDT im SunTrust Park in Atlanta, Georgia

Einzelnachweise 

Major League Baseball
Baseball 2018
Atlanta Braves
Colorado Rockies (Baseball)
Los Angeles Dodgers
Milwaukee Brewers